13-я авиадесантная бригада особого назначения (13-я адброн) — воинское соединение Военно-воздушных сил в РККА Вооружённых Сил Союза Советских Социалистических Республик.

Предыстория 
Появлению бригады предшествовала история развития авиадесантных подразделений военно-воздушных сил. 5 января 1932 года Революционный военный совет СССР обсудил вопрос «Об авиамотодесантном отряде Ленинградского военного округа». Принято решение о создании в 1932 году в Ленинградском, Украинском, Белорусском и Московском военных округах по одному штатному авиамотодесантному отряду. Численность отряда должна была составлять 144 человека.

В 1932 году в Украинском военном округе (далее УкрВО) в г. Харькове (в то время столица Украинской Советской Социалистической Республики (далее УССР)) впервые был создан нештатный воздушно-десантный взвод численностью 30 человек.

11 декабря 1932 года Реввоенсовет СССР (далее РВС СССР) принял постановление о развёртывании на базе 3-го авиадесантного отряда Ленинградского военного округа авиадесантной бригады, задачами которой были также обучение инструкторов по воздушно-десантной подготовке и отработка оперативно-тактических нормативов.

В 1933 году в УкрВО в г. Харькове из нештатного воздушно-десантного взвода формируется 3-й авиаотряд (батальон) особого назначения, командир отряда (батальона) Кузнецов, военный комиссар — Дмитрий Пантелеевич Никитин.,

В 1933—1934 годах в УкрВО формируется парашютный полк.

1935 год. 17 мая. Приказом Народного Комиссара Обороны СССР № 079 Украинский военный округ разделён на Киевский военный округ и Харьковский военный округ.

В 1935 году парашютный полк (возможно 3-й авиаотряд особого назначения) из г. Харькова перебазируется в г. Киев (с 1934 года столица УССР). Находился он на Брест-Литовском шоссе в военном городке 8-й отдельной механизированной бригады, которой командовал комбриг Д. А. Шмидт.,

12—17 сентября 1935 года во время манёвров Киевского военного округа впервые в мировой практике высадился воздушный десант в составе парашютного полка (1188 парашютистов с карабинами и лёгким автоматическим оружием).,,

История 
1936 год

На базе штатных и нештатных авиадесантных частей созданы авиадесантные бригады особого назначения в Киевском и Белорусском военных округах.

Осенью 1936 года на основе парашютного полка Киевского военного округа формируется 13-я авиационная бригада особого назначения. Командиром бригады назначен А. О. Индзер, начальником штаба бригады — полковник А. М. Досик, военным комиссаром бригады — полковой комиссар П. И. Барилко, начальником политотдела — Д. П. Никитин. Дислоцируется бригада в г. Борисполе. Состав: 1, 2, 3-й парашютный батальоны по 500 человек каждый и спецподразделения.,,,

Сержантский и рядовой состав призывался на военную службу в соответствии с Законом «Об обязательной военной службе», утверждённом ЦИК и СНК СССР 13 августа 1930 года.

На вооружении воинов-парашютистов имелись парашюты советского производства ПЛ-1 (парашют лётчик) и ПТ-1 (парашют тренировочный) конструктора М. А. Савицкого, ПЛ-3 конструктора Н. А. Лобанова.

В конце 1936 года был утверждён штат авиадесантной бригады ВВС Красной Армии, согласно которому в её составе имелся мотомеханизированный батальон — 189 человек, 6 45-мм пушек, 18 82-мм миномётов, 24 танка Т-37А, 9 бронеавтомобилей Д-8, 32 автомашины и 6 мотоциклов.

1937 год

Осенью 13-я аброн принимает участие на учениях Белорусского военного округа.

19 сентября командир бригады А. Ю. Индзер арестован органами НКВД.

 Индзер Арнольд Оттович (1901-26.12.1937) полковник, член ВКП(б) с 1918, Помощник командира 3-й кавалерийской Бессарабской дивизии имени т. Котовского с 3.02.1935 по февраль 1936, с осени 1936 командир 13-й авиадесантной бригады Киевского ВО, арест 19.09.1937, приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР 26.12.1937 — высшая мера наказания, реабилитирован 11.02.1958.,

1938 год

13-я адброн стала именоваться 204-й воздушно-десантной бригадой.

Подчинение 
 Киевский военный округ (1936—1938)

Командование 
 Командир бригады полковник Арнольд Оттович Индзер (осень 1936 — 19.09.1937).,,
 Начальник штаба бригады полковник Александр Михайлович Досик (осень 1936 — …).
 Военный комиссар бригады полковой комиссар П. И. Барилко (осень 1936 — …).
 Начальник политотдела Дмитрий Пантелеевич Никитин (осень 1936 — …).

Состав 
На 1936:
 Управление бригады в г. Борисполе.
 1-й парашютный батальон.
 2-й парашютный батальон.
 3-й парашютный батальон.
 Спецподразделения.
 Мотомеханизированный батальон (с конца 1936).

См. также 
 Воздушно-десантные войска

Примечания

Литература 
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), Москва (М.), Военное издательство (ВИ), 1984 год (г.), 863 страниц (стр.) с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.). С.763-Украинский военный округ.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины. 1979. С. 85 — Парашютный полк в Украинском ВО и 13-я вдбр в Киевском ВО; с. 94-96.
 http://militera.lib.ru/tw/kolomiets_mv/22.html Коломиец М. В. Броня на колесах. — М.: Яуза, Стратегия КМ, Эксмо, 2007. Книга на сайте: http://militera.lib.ru/tw/kolomiets_mv/index.html
 ЦГАСА, ф. 25899, оп. 34, д. 42, л. 44.
 Советские воздушно-десантные. Военно-исторический очерк. Москва: Воениздат, 1986, 2-е изд.

Ссылки 
 http://desantura.ru/forum/forum3/topic6709/ 
 https://web.archive.org/web/20120421014123/http://www.wiki.bratishka.ru/index.php/%D0%92%D0%94%D0%92
 https://web.archive.org/web/20130929214313/http://volgadesant.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=89 Сайт Волга десант.
 http://www.mvdb1.ru/index.php/novosti/15-vospominaniya-desantnikov/65 Капитан Морозов Александр Григорьевич нач.штаба 3 пдб 204 вдбр
 Сайт Механизированные корпуса РККА. 8-я механизированная бригада, с 1938 г. — 29-я легкотанковая бригада.
 Музей истории ВДВ в г. Рязани. 2007.

Воздушно-десантные формирования СССР
Воздушно-десантные бригады